Contessi est le patronyme de:
Carine Contessi (1981-), joueuse française de basket-ball
Luigi Contessi (1894-1967), gymnaste artistique italien